Флаг муниципального образования Ю́го-Се́верное сельское поселение Тихорецкого района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 декабря 2006 года и 20 февраля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2933.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, с синей волнистой полосой, в 1/6 от общей ширины флага, делящей полотнище горизонтально на белую и жёлтую части. По середине полотнища пересечённый сине-красный ромб. Размер ромба составляет 5/6 от ширины и 2/9 от длины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Флаг косвенно гласный, что показано стрелкой компаса — в виде пересечённого сине-красного ромба.

Волнистая синяя полоса показывает реку Платаву, которая разделяет сельское поселение на две части.

Белая часть полотнища символизирует прежде всего северную часть сельского поселения (как бы холодную), а также вид деятельности — молочное животноводство. Белый цвет (серебро) — символ мудрости, совершенства, чистоты, веры, мира.

Жёлтая часть полотнища символизирует южную часть сельского поселения (как бы тёплую, солнечную), а также вид деятельности — выращивание зерновых. Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности и сельского хозяйства.

Примечания